Ванкете́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північ від Парижа, 55 км на південний захід від Лілля, 12 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 281 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 726,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ванкетен на сайті французького Національного інституту географії
 Ванкетен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ванкетен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ванкетен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ванкетен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале